P.S. I Love You kan henvise til

 P.S. I Love You (Beatles sang), en sang krediteret til Lennon/McCartney
 P.S. I Love You (film fra 2007), en amerikansk film